Giuseppe Baldo – presbitero (1843-1915)
 Giuseppe Baldo – calciatore (1914-2007)